De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1994 werden op 4, 5 en 6 maart 1994 gereden op de ijsbaan Sportforum Hohenschönhausen te Berlijn (Duitsland).

De Japanse Mie Shimizu en de Nederlander Jan Bos werden junioren wereldkampioen.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

1500 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1994
Schaatsen in Duitsland
Sportevenement in Berlijn
 1994
Schaatsen